Мото Гран-при США было 8-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2009 года. Эта гонка прошла с 3 по 5 июля 2009 года на автодроме Лагуна Сека.

Результаты в классе MotoGP 

США